Спортивний клуб Теруель — іспанський футбольний клуб з міста Теруель. Заснований 1954 року. Станом на сезон 2021-2022 виступав у 3-й групі Сегунда Дивізіону КІФФ. Домашні матчі проводить на стадіоні Пінілья місткістю 4500 осіб.

Історія 
Заснований 1954 року, клуб провів два сезони в дивізіоні Терсера регіональний, найнижчій категорії регіонального футболу, а потім зайняв місце клубу Монтаньеса в Терсера Дивізіоні. 1987 року він вперше досяг Сегунда Дивізіону Б.

13 червня 2018 року Теруель підписав трирічну угоду про співпрацю з клубом Уеска.

Сезони за дивізіонами

Примітки

Посилання 
 Профіль футбольної команди 
 Estadios de España 

Футбольні клуби, засновані 1954
Футбольні клуби Іспанії